Премия Хосе Доносо () — ежегодная литературная премия Чили, учрежденная в память о выдающемся чилийском писателе в 2001 и присуждаемая Университетом города Талька при поддержке Банка Сантандер автору, пишущему на испанском или португальском языках независимо от жанра его произведений (поэзия, проза, драматургия, эссеистика).

В жюри премии входят 5 выдающихся представителей литературы и академической науки. Премия вручается на ежегодной Книжной ярмарке в Тальке.

Лауреаты 
 2001 — Хосе Эмилио Пачеко ()
 2002 — Беатрис Сарло ()
 2003 — Исабель Альенде ()
 2004 — Антонио Сиснерос ()
 2005 — Рикардо Пилья ()
 2006 — Антонио Лобо Антунеш ()
 2007 — Мигель Барнет ()
 2008 — Хавьер Мариас ()
 2009 — Хорхе Вольпи (
 2010 — Диамела Эльтит ()
 2011 — Серхио Рамирес ()
 2012 — Хуан Вильоро ()
 2013 — Педро Лемебель ()
 2014 — Силвиану Сантьягу ()
 2015 — Родриго Рей Роса ()
 2016 — Пабло Монтойя ()
 2017 — Рауль Сурита ()
 2018 — Марио Бельятин ()
 2019 — Кристина Пери Росси ()

Ссылки 
 Сайт премии 

Д
Д
Списки лауреатов премий
Награды по алфавиту